Il singolare del torneo di tennis Kosice Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Lukáš Rosol che ha battuto in finale Miguel-Angel Lopez Jaen 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Éric Prodon (secondo turno)
 Nicolas Devilder (semifinali)
 Lukáš Lacko (primo turno)
 Simon Greul (secondo turno)

 Tomáš Zíb (secondo turno)
 Filip Prpic (secondo turno)
 Lukáš Rosol (Campione)
 Miguel-Angel Lopez Jaen (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kosice Open 2008